¡Quiero vivir! puede hacer referencia a:
 ¡Quiero vivir! película dirigida por Robert Wise en 1958.
 ¡Quiero vivir! álbum de Lillian García.